Una 44 Magnum per l'ispettore Callaghan (Magnum Force) – film del 1973 diretto da Ted Post
 Magnum Force  – album degli Heltah Skeltah del 1998